Black & Blue () — четвёртый студийный альбом группы Backstreet Boys, вышедший в 2000 году. Black & Blue был распродан по всему миру в количестве 5 млн экземпляров в первою неделю продаж, но оставался на вершине чартов только 2 недели. Всего продажи альбома составляют 24 млн экземпляров. Диск получил статус платинового более чем в 30 странах, и золотой статус в десяти. Первый сингл с альбома, «Shape of my heart» оказался в первую неделю продаж на первом месте в хит-парадах Австрии, Голландии, Германии, Канады, Норвегии, Швейцарии, Швеции.

Об альбоме
Из 13 композиций альбома 2 были написаны самими участниками группы, а 6 песен в соавторстве с ними.

Идею названия альбома подал Брайан Литтрелл во время фотосъёмки в Лос-Анджелесе, где участники группы были одеты в чёрное на синем фоне. В поддержку альбома было решено отправиться в тур «Вокруг света за 100 часов» — Backstreet Boys дали концерты в таких странах как Швеция, Япония, Австралия, ЮАР, Бразилия и США. 55 часов были потрачены на путешествия, 45 — на выступления.

Список композиций 
Основная версия (США)
 The call (Макс Мартин, Рами) – 3:24
 Shape of my heart (Макс Мартин, Лиза Мисковски, Рами) – 3:50
 Get another boyfriend (Макс Мартин, Рами) – 3:05
 Shining star (Ник Картер, Хауи Дороу, Franciz, Lepont) – 3:22
 I promise you (with everything I am) (Дэн Хилл) – 4:23
 The answer to our life (Ник Картер, Хауи Дороу, Брайан Литтрелл, Эй Джей Маклин, Кевин Ричардсон) – 3:17
 Everyone (Кристиан Лундин, Андреас Карлссон) – 3:30
 More than that (Adam Anders, Franciz, LePont) – 3:44
 Time (Ник Картер, Хауи Дороу, Брайан Литтрелл, Эй Джей Маклин, Кевин Ричардсон) – 3:55
 Not for me (Кристиан Лундин, Андреас Карлссон, Jake) – 3:15
 Yes I will (Brian Kieruf, Эй Джей Маклин, Josh Schwartz) – 3:50
 It’s true (Макс Мартин, Андреас Карлссон, Кевин Ричардсон) – 4:13
 How did I fall in love with you (Хауи Дороу, Andrew Fromm, Calum MacColl) – 4:04

 Европа
 What makes you different (makes you beautiful) (Хауи Дороу, Diamond, Андреас Карлссон) – 3:35
 How did I fall in love with you (Хауи Дороу, Fromm, MacColl) – 4:06

Австралия и Япония
 What makes you different (makes you beautiful) (Хауи Дороу, Diamond, Андреас Карлссон) – 3:35
 How did I fall in love with you (Хауи Дороу, Fromm, MacColl) – 4:06
 All I have to give (a capella) (Full Force) – 3:48

Хит парады

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы

Альбомы Backstreet Boys
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums